Miejscowości w USA:
 St. Clairsville – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Belmont
 St. Clairsville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bedford